A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték Park Cityben. Az aranyérmet a horvát Janica Kostelić nyerte meg. A Magyarországot képviselő Vastagh Regős Mária a második futamban nem ért célba, így helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon